Часовня Покаяния или Искупления (), или Часовня во искупление казни Людовика XVI — католическая часовня в 8 округе Парижа, по адресу 29, рю-Паскье (rue Pasquier), воздвигнутая в сквере Людовика XVI, на месте бывшего кладбища Мадлен, где были захоронены тела короля Людовика XVI и королевы Марии-Антуанетты до того, как их перенесли в собор Сен-Дени 21 января 1815 года.

Строительство начато при Людовике XVIII в 1815 году и завершено в 1826 году. Архитектурный стиль типичен для позднего неоклассицизма.

Занесена в список исторических памятников Франции с 22 июля 1914 года.

Примечания

Ссылки 
 Елена Лакост. Шпаргалка по Парижу : путеводитель.
 Краткое описание с фотографиями русского туриста
 Краткое описание и фотографии

Католические храмы Парижа
Исторические памятники VIII округа Парижа
Здания и сооружения, заложенные в 1815 году
Здания и сооружения, построенные в 1826 году
Людовик XVI